Хоф () е град в Германия, провинция Бавария.

География

Климат

Побратимени градове 
  Йоенсуу, Финландия

Външни препратки 
 Неофициална страница на града

Градове в Горна Франкония